Pierre-Hugues Herbert och Nicolas Mahut var regerande mästare, men Mahut valde att inte deltaga detta år. Herbert spelade med Jan-Lennard Struff, men de blev utslagna i kvartsfinalen mot Nikola Mektić och Mate Pavić.

Mektić och Pavić vann titeln efter att ha besegrat Kevin Krawietz och Horia Tecău med 7–6(9–7), 6–2 i finalen.

Seedning

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Första omgången)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (Mästare)
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (Kvartsfinal)
  Marcelo Melo /  Jean-Julien Rojer (Första omgången)

Lottning

Lottning

Kvalturnering

Seedning
  Frederik Nielsen /  Tim Pütz (Första kvalomgången)
  Divij Sharan /  Igor Zelenay'' (Kvalificeringsmatch)

Kvalificerade
  Sander Arends /  David Pel

Kvallottning

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2021 – Dubbel
ABN AMRO World Tennis Tournament 2021 – Dubbel